American Music – album dei The Blasters del 1980
 American Music – singolo dei Violent Femmes del 1991